Minor (mineur en anglais) peut faire référence à :

Personnalités 

  (1909–1982), musicien de jazz américain,
 Greg Minor (1971-), joueur américain de basket-ball.
  (1976- ), écrivain américain,
,
 Robert Crannell Minor (1839-1904), peintre américain,
 Ryan Minor (1974-), joueur de basket-ball et joueur et entraîneur de baseball américain,
 William Chester Minor (1834–1920), contributeur américain du Oxford English Dictionary.

Lieux 

 Minor (Alabama)
 
  à Arcata, Californie,

Véhicules 
 Morris Minor, marque d'automobile britannique,
 , automobile tchèque (1946–1952)

Autres 
 , procès de la cour suprême des États-Unis.